Yi — монотипический род динозавров
 Yi — редактор программного кода, близкий по идеологии Emacs, написанный на Haskell
 Baidu Yi — китайский клон Android OS

См. также 
 И (значения)